Дьелуар:

 Дьелуар — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Дьелуар — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.